Lliga ACB 2001-2002. El FC Barcelona va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però va guanyar la lliga el Tau Cerámica que va derrotar en la final dels playoffs a l'Unicaja de Málaga. Els llocs de descens els van ocupar el Cantabria Lobos i el Gijón Baloncesto.

Lliga regular

Playoff 2002 

2001-2002
Competicions de bàsquet del 2001
Competicions de bàsquet del 2002